György Kurtág, Hongaars componist
Márta Kurtág, Hongaars pianiste en echtgenote van György Kurtág